Lista kierowców Formuły 3000 pomiędzy sezonami 1985 a 2004.

Mistrzowie są zaznaczeni na niebiesko.

Według nazwiska

Według narodowości

Bibliografia 
 Maurice Hamilton, Autocourse 1985-86, 1985, 
 Maurice Hamilton, Autocourse 1986-87, 1986, 
 Maurice Hamilton, Autocourse 1987-88, 1987, 
 
 Alan Henry, Autocourse 1989-90, 1989, 
 Alan Henry, Autocourse 1990-91, 1990, 
 
 Alan Henry, Autocourse 1992-93, 1992, 
 Alan Henry, Autocourse 1993-94, 1993, 
 Alan Henry, Autocourse 1994-95, 1994, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
Strony przeglądowe – sport